Будрюнас () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Будрюнас, Антанас Мато (1902—1966) — литовский композитор, заслуженный деятель искусств Литовской ССР.
 Будрюнас, Витаутас (1908—2003) — американский и литовский баскетболист, чемпион Европы 1939 года в составе сборной Литвы.